Santa Maria della Scala bezeichnet 

 die Kirchen
 Santa Maria della Scala (Chieri) 
 Santa Maria della Scala (Rom), bzw. den zugehörigen Kardinalstitel: Santa Maria della Scala (Kardinalstitel)
 Santa Maria della Scala (Messina) in Messina
 Santa Maria della Scala (Moncalieri) in Moncalieri
 Santa Maria della Scala (Neapel) in Neapel
 Santa Maria della Scala (Verona) in Verona

 die ehemalige Kirche Santa Maria alla Scala (Mailand), siehe auch Teatro alla Scala
 das ehemalige Hospital und heutige Museum Santa Maria della Scala (Siena) in Siena